Miles puede hacer referencia a:
 Miles, plural de mil.
 Miles, álbum de estudio de la banda de electro-rock y rock electrónico, Breaking Park.
 Miles (o Milites), designación en latín del soldado del cuerpo de infantería auxiliar del ejército romano.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos de Estados Unidos:

 Miles, área no incorporada en el condado de Orange, en el estado de Carolina del Norte.
 Miles, ciudad del condado de Jackson, en el estado de Iowa.
 Miles, ciudad del condado de Runnels, en el estado de Texas.

También, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Dorothy Miles (1931-1993), poetisa y activista sorda británica.
 Miles Davis (1926-1991), trompetista y compositor estadounidense  de jazz.
 Miles de Plancy (fallecido en 1174), noble del reino de Jerusalén durante la época de las cruzadas.

Asimismo, puede referirse a los siguientes personajes ficticios:

 Miles, personaje ficticio de Oye Arnold!
 Miles Edgeworth, personaje ficticio del videojuego Phoenix Wright.
 Miles Straume, personaje ficticio de la serie televisiva LOST.
 Miles «Tails» Prower, personaje ficticio de la serie de videojuegos Sonic the Hedgehog.
 Miles Teg, personaje ficticio de la saga Dune escrita por Frank Herbert.
 Miles Vorkosigan, personaje ficticio de la serie de Miles Vorkosigan escrita por Lois McMaster Bujold.

Además, puede hacer referencia a:
 Miles Gordon Technology, empresa informática británica durante los años 80.